Patrologiae cursus completus steht für folgende Textsammlungen:

 Patrologia Graeca, griechische Schriften mit lateinischer Übersetzung
 Patrologia Latina, lateinische Schriften